Господиново — название населённых пунктов.

Болгария 
 Господиново — село в Варненской области.
 Господиново — село в Силистренской области.

Россия 
 Господиново — деревня в Петушинском районе Владимирской области.